«Чужой случай» () — художественный фильм режиссёра Дзидры Ритенберги, снятый на Рижской киностудии в 1985 году.

Сюжет 

Школьница Стася во время зимних каникул приезжает в Ригу, чтобы найти своего отца, который оставил их с мамой два года назад. По стечению обстоятельств, накануне Нового года она попадает в дом к адвокату Эрику. Молодой человек решает помочь девочке, он находит её отца и понимает, что это совсем не такой замечательный человек, как представлялось Стасе. Эрика мучает сложный вопрос: вправе ли он разрушить детскую мечту о мужественном и добром папе.

В ролях 

 Наташа Теплякова — Стася
 Ремигиюс Сабулис — Эрик
 Гедиминас Гирдвайнис — Броканс, отец Стаси
 Лигита Скуиня — Неля
 Рихард Рудакс — Карлис
 Гунта Виркава — Нора
 Артур Димитерс — Семён Львович
 Регина Разума — Женя
 Гунта Грива — Вия
 Индра Бурковска - жена Броканса
 Вилма Мелбарде — эпизод
 Вера Селга — эпизод
 Андрейс Жагарс — эпизод

Съёмочная группа 

 Авторы сценария: Ирина Черевичник, Владлен Дозорцев, Валерий Стародубцев
 Режиссёр-постановщик: Дзидра Ритенберга
 Оператор-постановщик: Давис Симанис
 Художник-постановщик: Дайлис Рожлапа, Роланда Валескалне
 Звукооператор: Глеб Коротеев
 Режиссёр: Б.Ружс
 Оператор: В.Емельянов
 Художник по костюмам: Наталья Шапорина
 Художник-гримёр: Расма Пранде
 Монтажёр: З. Гейстарте
 Редакторы: Н.Бастина, Николай Золотонос
 Музыкальное оформление: Язеп Кулберг
 Директор: Лилия Лиепиня

Ссылки 
 Фильмы Дзидры Ритенберги

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1985 года
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1985 года
Телефильмы Рижской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке